El término OPS, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

Acrónimos 
 a OPS, las siglas de la Organización Panamericana de la Salud;
 a OPS, las siglas de las Estaciones Orbitales Pilotadas (véase el programa ruso Almaz);
 a OPS, las siglas del Open Publication Structure, un estándar abierto para publicación electrónica, basado en XML;

Ops en minúsculas
 a Ops, la diosa romana de la fertilidad;
 a Ops, uno de los seudónimos del humorista gráfico español Andrés Rábago García;
 a ops, derivado del inglés oops, interjección que significa darse cuenta de un error cometido.